Sidi bel Abbès bezeichnet:

 Sidi bel Abbès, eine Stadt in Algerien
 Sidi Bel Abbès (Provinz), eine Provinz in Algerien
 Sidi Bel Abbès (Schiff, 1929), ein Passagierschiff
 Sidi Bel Abbès (Schiff, 1949), ein Passagierschiff